Il garage (The Garage) – film del 1920 diretto da Roscoe Arbuckle
 The Garage – film del 1923
 The Garage – film del 2006 diretto da Carl Thibault